Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2014 проводился с 17 по 21 декабря 2014 года в городе Сочи на арене Кёрлингового центра «Ледяной куб». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимали участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «ШВСМ по ЗВС-1» (Санкт-Петербург; скип Александр Крушельницкий), победившая в финале команду «Адамант 1» (Санкт-Петербург; скип Алексей Целоусов). Третье место заняла команда «Москвич-2» (Москва; скип Сергей Андрианов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч (техническое поражение) — 0 очков. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место). Все матчи играются в 8 эндов.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа Б

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2014
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2014

2014
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2014 году
Декабрь 2014 года
2014 год в Краснодарском крае